Bring It On (album van Goose), een muziekalbum van Goose
Bring It On (film), een Amerikaanse film uit 2000
Bring It On (Racoon), een nummer uit 2017
Bring It On Again, een Amerikaanse film uit 2004
Bring It On: All or Nothing, een Amerikaanse film uit 2006
Bring It On: In It to Win It, een Amerikaanse film uit 2007
Bring It On: Fight to the Finish, een Amerikaanse film uit 2009
Bring It On!, een Nederlands radioprogramma